Het chemisch element calcium (Ca), met een atoommassa van 40,078(4) u, bezit 5 stabiele isotopen: 40Ca, 42Ca, 43Ca, 44Ca en 46Ca, waarvan de eerste het meest abundant is (ongeveer 97%). De overige 19 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halveringstijd (de meeste minder dan een seconde). De grote uitzondering is 48Ca, dat een halfwaardetijd van meer dan 43 triljoen jaar heeft. De facto kan deze isotoop eveneens als stabiel worden beschouwd, omdat de halfwaardetijd miljarden malen groter is dan de leeftijd van het universum.

Calcium-48 is de lichtste bekende isotoop die een dubbel bètaverval ondergaat. Het vervalt naar de stabiele isotoop 48Ti. Ook de isotopen 40Ca (halfwaardetijd van 5,9 × 1021 jaar) en 46Ca (halfwaardetijd van 100 × 1015 jaar) worden verdacht van dubbel bètaverval, maar het is nog nooit waargenomen wegens de extreem grote vervaltijden.

De kortstlevende isotoop van calcium is 57Ca, met een halfwaardetijd van ongeveer 5 nanoseconden. De langstlevende is 48Ca, gevolgd door 41Ca, met een halfwaardetijd van 102.000 jaar.

Overzicht

Overzicht van isotopen per element